Џипсум има више значења:
 Џипсум (Канзас)
 Џипсум (Колорадо)